Wondreb – dzielnica miasta Tirschenreuth w Niemczech.
 Wondreb – rzeka w Niemczech i Czechach (cz.: Odrava)